Зерновка может означать:
 Зерновка — в ботанике: односемянный плод, характерный для злаковых растений
 Зерновки — в зоологии: семейство жуков, в том числе сельскохозяйственных вредителей
 Зерновка — топоним:
 Зерновка — деревня в Жуковском районе Брянской области
 Зерновка — бывшая деревня в Мосальском районе Калужской области